Die Saison 1974/75 war die 31. und letzte Spielzeit der Division 1 als höchster schwedischen Eishockeyspielklasse. Meister wurde zum insgesamt vierten Mal in der Vereinsgeschichte Leksands IF. Zur Saison 1975/76 wurde die Division 1 durch die Profiliga Elitserien als höchste schwedische Spielklasse abgelöst.

Modus 
Da die Gründung der Elitserien zum Jahr 1975 bereits fest stand, bestritten die 16 Mannschaften der Division 1 eine gemeinsame Hauptrunde, um sich für die neue Liga zu qualifizieren. Die acht bestplatzierten Mannschaften qualifizierten sich direkt für die neue Elitserien, wobei die vier bestplatzierten Mannschaften sich zudem für die Playoffs qualifizierten, in denen der Meister ausgespielt wurde. Die Mannschaften der Hauptrunde auf den Plätzen 9 und 10 mussten in der Relegation, der sogenannten Kvalserien, gegen die Staffelsieger der Division 2 antreten, während die übrigen sechs Mannschaften in die zweite Liga abstiegen. Für einen Sieg erhielt jede Mannschaft zwei Punkte, bei einem Unentschieden gab es einen Punkt und bei einer Niederlage null Punkte.

Hauptrunde

Tabelle 

Sp = Spiele, S = Siege, U = Unentschieden, N = Niederlagen

Playoffs

Kvalserien

Gruppe Nordost 

Sp = Spiele, S = Siege, U = Unentschieden, N = Niederlagen

Gruppe Südwest 

Sp = Spiele, S = Siege, U = Unentschieden, N = Niederlagen

Weblinks 
 

1974
Eishockeysaison 1974/75